«Трезвая Россия» — антинаркотическое и антиалкогольное объединение, созданное и возглавляемое Султаном Хамзаевым, который в н.в. является депутатом Госдумы от партии "Единая Россия" и, по версии СМИ, член Совета директоров крупного винодельческого предприятия. В медиа представители объединения позиционируют свою деятельность в качестве "федерального проекта".

Деятельность 
Проект создан в 2012 году в Москве и ведёт деятельность, направленную на создание общества, свободного от наркотической и алкогольной зависимости.

Активисты движения проводят работу по консолидации усилий общества, включая государство, бизнес, общественные организации и религиозные объединения для создания эффективной системы, направленной на защиту граждан Российской Федерации от алкогольной и наркотической угрозы, также продвигают здоровый образ жизни и популяризацию норм ГТО.

Флагманом проекта «Трезвая Россия» является продвижение общественной инициативы «ЗАКОН21»: увеличение порога при продаже алкоголя от 21 года. Проект продвигает запрет продажи алкоголя в жилых домах.

«Трезвой Россией» разработана программа «Урок Трезвости», направленная на профилактику алкоголизма и наркомании в молодежной среде. Ряд регионов на официальном уровне внедрил программу «Урок Трезвости» в образовательную программу: Удмуртия, Псковская область и Дагестан.

В рамках проекта «Трезвая Россия» проводится общественный контроль по выявлению нелегального оборота алкогольной продукцией. Вместе с журналистами ВГТРК и Экспертно-аналитическим центром при Общественной палате России проводится ежегодный Всероссийский мониторинг: «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ». Совместно с журналистами Россия-1 и телеведущим Эдуардом Петровым команда «Трезвой России» выезжает в регионы России, где проводят свои независимые расследования. С 2018 года публикуется авторский фильм-расследование Эдуарда Петрова — Пьющие и Пьющие-2.

Проект «Трезвая Россия» был напрямую поддержан Президентом России в 2018 году. В августе этого года на Форуме «Машук» Султан Хамзаев презентовал проект Главе Государства. Владимир Путин высоко оценил работу проекта.

28 мая 2019 года «Трезвая Россия» предложила ввести экосбор с производителей сигарет. Соответствующая инициатива была направлена главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой.

На Всероссийском молодёжном антинаркотическом Форуме «Трезвая Россия», который проходил с 23 по 26 июня 2019 в посёлке Тюбе (Кумторакалинский район Республики Дагестан) был представлен «Антинаркотический рейтинг регионов РФ — 2019».

В начале июля 2019 года Правительство России поддержало ограничения на вейпы и кальяны, услышав инициативу, с которой «Трезвая Россия» выступает уже более пяти лет, ещё до принятия в 2013 году антитабачного закона.

На протяжении 5 лет «Трезвая Россия» выступала за увеличение возрастного порога при продаже алкоголя до 21 года. 23 июля 2019 года в Госдуму внесли законопроект о продаже алкоголя с 21 года.

1 августа 2019 года по инициативе руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева в Общественной палате РФ открылась горячая линия по вопросам применения антинаркотической статьи 228 (ч. 1 и ч. 2) УК РФ. До 31 мая 2020 года горячая линия будет собирать информацию от граждан, столкнувшихся с проблемными ситуациями, связанными с правоприменением «народной» статьи.

Инциденты 
12 октября 2018 года активисты движения «Трезвая Россия» и журналисты ВГТРК проводили очередной антиалкогольный рейд в Новолакском районе Дагестана. При попытке зайти в магазин «Оазис», расположенный на Герзельском посту, на журналистов напала сначала хозяйка магазина, а затем её муж и сын. Руководитель дагестанского движения трезвенников Шамиль Алиев и координатор федерального проекта «Трезвая Россия» Ян Иванов вступились за журналистов, в результате чего были госпитализированы с побоями, ушибами, переломом носа и сотрясением мозга.

6 сентября 2019 года лидер движения Султан Хамзаев, во время обсуждения идеи о повышении минимального возраста для покупки алкоголя, устроил скандал в прямом эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ. Он оскорблял присутствующих, едва не избил ведущего Андрея Норкина и сломал дорогую аппаратуру. Был выведен охраной из студии.

См. также 
 Росмолодёжь.
 Общественная палата Российской Федерации.
 ВЦИОМ.

Ссылки 
 Всероссийский молодежный антинаркотический форум «Трезвая Россия».
 «Трезвая Россия» оценила потери экономики от питейных заведений в жилых домах в 3 трлн рублей.
 Трезвая Россия - ТАСС.

Примечания 

Общественные организации России
Общественные организации Москвы
Общественные объединения